Dead or Alive (band), Britse newwaveband
 Dead or Alive (computerspelserie), reeks van vechtspellen
 Dead or Alive (computerspel), het eerste spel uit de bovengenoemde reeks
 DOA: Dead or Alive, een speelfilm uit 2006 gebaseerd op bovenstaande spellen
 Dead or Alive (film), een actiefilm uit 1999 van Takashi Miike